Domine (Dominik) Lomovšek, slovenski hokejist, * 13. september 1954, Ljubljana.

Dominik Lomovšek je bil dolgoletni vratar kluba Olimpija Hertz Ljubljana. Za jugoslovansko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1984 v Sarajevu. Nastopil je na dveh Svetovnih prvenstvih za jugoslovansko in enem za slovensko reprezentanco. Po teh sezonah v srbskem klubu HK Partizan Beograd in treh pri hrvaškem klubu KHL Medveščak, je kariero končal pri Olimpiji v sezoni 1994/1995. Tudi njegov brat Blaž je bil hokejist, s katerim sta večinoma igrala v istih klubih.

Pregled kariere

|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 83/84
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Olimpijske igre
| 84
|
| 
| 
|
|
| 
| 
| 
| 
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Jugoslovanska liga
| 84/85
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Partizan Beograd
| Jugoslovanska liga
| 85/86
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Partizan Beograd
| Jugoslovanska liga
| 86/87
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo C
| 87
|
| 5
| 7
| 
| 
| 
| 
| 3.60
| .910
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| HK Partizan Beograd
| Jugoslovanska liga
| 87/88
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 88/89
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 89/90
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| KHL Medveščak
| Jugoslovanska liga
| 90/91
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jugoslavija
| Svetovno prvenstvo B| 91|
| 4| 7| 0| 0| 0| 0| 7.05| .753|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno prvenstvo C
| 93
|
| 4
| 
| 
| 
| 
| 
| 2.72
| .868
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|
|-
| Olimpija Hertz Ljubljana
| Slovenska liga
| 94/95
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski vratarji
Olimpijski tekmovalci za Jugoslavijo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1984
Jugoslovanski hokejski reprezentanti
Slovenski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Partizan Beograd
Hokejisti KHL Medveščak
Sprejeti v Slovenski hokejski hram slavnih
Ljubljanski športniki